Burr’s Ferry Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Burr’s Ferry Bridge (Burr Ferry, Louisiana), NRHP-ID 98000563
 Burr’s Ferry Bridge (Burkeville, Texas), NRHP-ID 98000562